Der Skisprung-Weltcup 2000/01 (offizieller Sponsorname: ruhrgas FIS Weltcup Skispringen 2000/01) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 24. November 2000 und dem 18. März 2001 an 17 verschiedenen Orten in Europa, Asien und Nordamerika ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Ursprünglich war die Durchführung von 25 Einzel- und fünf Teamwettbewerben geplant. Vier Einzel- und ein Teamwettbewerb mussten ersatzlos abgesagt werden, sodass 21 Einzelwettbewerbe und vier Teamwettbewerbe in die Wertung eingingen. Den Sieg in der Gesamtwertung errang in dieser Saison der Pole Adam Małysz, auf dem zweiten und dritten Platz folgten der deutsche Titelverteidiger Martin Schmitt und der Finne Risto Jussilainen. Den Sieg in der vorerst zum letzten Mal ausgetragenen Skiflug-Wertung konnte sich Martin Schmitt vor Adam Małysz und Risto Jussilainen sichern. Der Vorjahressieger Sven Hannawald aus Deutschland belegte einen neunten Platz. Die Nationenwertung gewann Titelverteidiger Finnland, vor den Teams aus Österreich und Deutschland.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht 

*= Ersatzaustragungsort für Lillehammer, wo wegen Schneemangels kein Springen möglich war.

Einzelergebnisse 

Legende

Wertungen

Siehe auch 
 Skisprung-Grand-Prix 2000
 Skisprung-Continental-Cup 2000/01

Weblinks 

Wintersport-Weltcup 2000/01
2000/01